Ниже представлен список списков городов Европы.

Европейский союз 
 Список самых населённых городов Европейского союза
 Список городских агломераций Европейского союза

Отдельные страны 

 Города Австрии
 Города Албании
 Города Азербайджана
 Города Нагорно-Карабахской Республики 
 
 Города Армении
 Города Белоруссии
 Города Бельгии
 Города Болгарии
 Города Боснии и Герцеговины
 Города-сити Великобритании
 Список городов Англии с населением более 100 тысяч жителей
 Города Венгрии
 Города Германии
 Список больших городов Германии
 Города Греции
 Города Грузии
 Города Абхазии
 Города Южной Осетии
 Города Дании
 Города Ирландии
 Города Исландии
 Города Испании
 Города Италии
 Города Кипра
 Города Турецкой Республики Северного Кипра
 Города Косова и Метохии
 Города Латвии
 Города Литвы
 
 Города Люксембурга
 Города Мальты
 Города Молдавии
 Города Приднестровской Молдавской Республики
 Монако (государство-город)
 Города Нидерландов
 Города Норвегии
 Города Польши
 Города Португалии
 Города России
 Список городов России
 Города Румынии
 Список коммун Сан-Марино
 Города Северной Македонии
 Города Сербии
 Города Словакии
 Города Словении
 Список населённых пунктов Турции
 Города Украины
 Города Финляндии
 Города Франции
 Города Хорватии
 Города Черногории
 Города Чехии
 Города Швейцарии
 Города Швеции
 Города Эстонии

Зависимые территории, автономии и т. п. 
 Гернси
 Гибралтар
 Джерси
 Список населённых пунктов острова Мэн
 Список населённых пунктов Фарерских островов

См. также 

 Список городов мира: Европа
 Города Европы с населением более 500 тысяч человек
 Список крупнейших городов Европы в истории
 Список метрополитенских ареалов Европы

Примечания 

Города Европы